Diese unvollständige  Liste nennt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 13. Wahlperiode (1987 bis 1991). Der Hamburgischen Bürgerschaft gehörten in dieser Zeit 120 Abgeordnete an und setzte sich wie folgt zusammen:

Anmerkung: 1971 wurde der Artikel 38a in die Hamburgische Verfassung eingefügt. Seither ruht das Bürgerschaftsmandat eines Senators während dessen Amtszeit. Für ihn nimmt in dieser Zeit ein Nachrücker das Abgeordnetenmandat ein.

Literatur 
 Handbuch der Hamburgischen Bürgerschaft, Personalien. 13. Wahlperiode, Hamburg Juni 1990 (3. Nachtrag)

 14